Kabinett Stelling bezeichnet verschiedene Landesregierungen Mecklenburg-Schwerins unter Johannes Stelling (SPD):
Kabinett Stelling I (1921)
Kabinett Stelling II (1921–1924)